Stuart Creek ist der Name folgender Bäche 

in den Vereinigten Staaten:
 Stuart Creek (Fairview Creek), Alaska
 Stuart Creek (South Fork Chena River), Alaska
 Stuart Creek (Tsina River), Alaska
 Stuart Creek (McIntyre Creek), Colorado
 Stuart Creek (Calabazas Creek), Kalifornien
 Stuart Creek (Willow Creek), Montana
 Stuart Creek (Cameron Ditch), Nebraska
 Stuart Creek (Miami River), Oregon
 Stuart Creek (Smith River), Virginia
 Stuart Creek (Greybull River), Wyoming

in Australien
 Stuart Creek (Thomson River), Nebenfluss des Thomson River (Cooper Creek) in Queensland, Australien